In 2003 werd het 73ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 19 januari tot 23 maart. ASA werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2003